«Rainmaker» (Чудотворец) — песня в исполнении датской певицы Эммили де Форест. Песня была выпущена 21 февраля 2014 года в Дании. Песня является официальным гимном для конкурса песни «Евровидение 2014». Авторами песни являются Эммили де Форест, Якоб Шак Глезнер и Фредрик Сонефорс.

Информация о песне 
Говоря о песне, Эммили рассказывает о своих ассоциациях с ней: «Эта песня о племени, члены которого объединяются для того, чтобы вызвать дождь, чтобы видеть свои земли вновь цветущими и полными жизни. В более широком смысле «Rainmaker» — это кто-либо или что-либо, что может объединить людей». Эммили также упомянула о своём успехе после победы на «Евровидение» в 2013 году, «Я выступала с моей музыкой по всей Европе, выпустила свой дебютный альбом и написала много новых песен — если честно, я живу своей мечтой!»

Живое выступление 
10 мая 2014 года Эммили исполнит свою песню в финале конкурса песни «Евровидение 2014», который пройдёт в зале комплекса «B&W», в Копенгагене, Дания.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология релиза

См. также 
 Конкурс песни Евровидение

Примечания 

Песни Дании
Песни на английском языке